Saint-Julien (Côte-d'Or)  – comune francese
 Saint-Julien (Côtes-d'Armor)  – comune francese
 Saint-Julien-sur-Garonne (Alta Garonna)  – comune francese
 Saint-Julien (Hérault)  – comune francese
 Saint-Julien (Giura)  – comune francese
 Saint-Julien (Rodano)  – comune francese
 Saint-Julien (Varo)  – comune francese
 Saint-Julien (Vosgi)  – comune francese
Saint-Julien (Marsiglia)  – un quartiere della città francese di Marsiglia